Roebuck ist der Familienname folgender Personen:

 Alvah Curtis Roebuck (1864–1948), US-amerikanischer Geschäftsmann, Gründer von Sears, Roebuck and Company
 Daniel Roebuck (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Ellie Roebuck (* 1999), englische Fußballspielerin
 Fred Roebuck (1902–2001), englischer Fußballspieler
 John Roebuck (1718–1794), englischer Erfinder
 John Arthur Roebuck (1802–1879), britischer Politiker
 Kristian Roebuck (* 1981), englischer Badmintonspieler
 Larrett Roebuck (1889–1914), englischer Fußballspieler
 Marty Roebuck (* 1965), australischer Rugby-Union-Spieler
 Peter Michael Roebuck (1956–2011), englischer Cricketspieler
 Roy Delville Roebuck (* 1929), britischer Politiker

Roebuck ist der Name von

 Pops Staples (1914–2000), eigentl. Roebuck Staples, US-amerikanischer Gospel- und R&B-Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roebuck (Alabama)
 Roebuck (Mississippi)
 Roebuck (South Carolina)
 Roebuck (Virginia)
 Roebuck Crest Estates (Alabama)
 Roebuck Forest (Alabama)
 Roebuck Gardens (Alabama)
 Roebuck Park (Alabama)
 Roebuck Plaza (Alabama)
 Roebuck Springs (Alabama)
 Roebuck Terrace (Alabama)

Siehe auch:
 HMS Roebuck, Begriffsklärung für britische Marineschiffe